Тата́ринов () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Татаринов Валеріан Олексійович (1816–1871) — державний  діяч.
 Татаринов Володимир Васильович (1878–1941) — радіофізик.
 Татаринов Євген Олександрович (1892, Саратов — 1950) — український патофізіолог, член-кореспондент АН УРСР.
 Татаринов Костянтин Адріанович (1921, Ростов-на-Дону) — професор, теріолог, палеонтолог, зоолог-фауніст.
 Татаринов Леонід Петрович (1926–2011) — російський зоолог.
 Татаринов Олександр Аркадійович (1950) — адмірал.
 Татаринов Олександр Васильович (1982) — російський хокеїст.
 Татаринов Олександр Олексійович (1817–1886) — дипломат, учений.
 Татаринов Павло Михайлович (1895–1976) — геолог.
 Татаринов Сергій Петрович (1978-2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища